Uh… uh… ( или ) — студийный альбом итальянского певца и киноактёра Адриано Челентано, выпущенный в 1982 году лейблом Clan Celentano.

Об альбоме 
Диск состоит из восьми треков. Музыка альбома представлена такими направлениями, как поп-рок, синтипоп и итало-диско. Тематика песен — любовь («Uomo»), социальные проблемы и экология («Jungla di città»), отношения отца и сына («Conto su di te»), бережное отношение к животным («Uh… uh…»).

Изначально альбом выпускался на LP, но в 1995 году он был переиздан на компакт-диске. Две композиции с альбома были изданы как сингл — «Giornata nein» и «La donna di un re».

Альбом содержит ранее не издававшиеся композиции, а также две песни, которые звучат в кинокомедии «Бинго-Бонго» с Челентано в главной роли — «Uh… uh…» () и «Jungla di città» (). Продюсером диска является Мики Дель Прете, многолетний друг и коллега Адриано Челентано.

Обложкой альбома послужило фото с изображением Челентано, сделанное во время съёмок фильма «Бинго-Бонго».

В 1994 году был издан ремикс на композицию «Uh… uh…», в альбоме Quel punto. Через некоторое время диджей, создавший этот трек, заявил о нарушении авторских прав, из-за чего альбом Quel punto на некоторое время был изъят из продажи.

Список композиций

Список синглов 
 Сторона «А»

 Сторона «Б»

Создатели альбома 

 Адриано Челентано — вокалист;
 Джорджио Манзоли (), Лелла Эспозито (), Линда Уэслей (, Лино Росси () — бэк-вокал;
 Нэйми Хакетт (), Паоло Стеффан (), Ренато Парети (), Сильвано Фоссати () — бэк-вокал;
 Мики Дель Прете () — продюсер;

 Габриэле Мелотти () — ударные;
 Паоло Стеффан () — гитара;
 Франко Бернарди () — бас-гитара;
 Пинуччо Пираццоли () — гитара, аранжировки;
 Гаетано Леандро () — синтезатор;
 Джанфранко Лонго () — инженер;
 Антонио Пизанелло () — ассистент инженера.

Примечания

Ссылки 

  
  
 
 

Альбомы Адриано Челентано
Альбомы Италии
Поп-альбомы
Альбомы 1982 года
Саундтреки